Indywidualne mistrzostwa Szwecji na żużlu – coroczne rozgrywki organizowane przez szwedzką federację żużlową SVEMO w celu wyłonienia najlepszego spośród szwedzkich żużlowców. Pierwszy raz mistrzostwa rozegrano w 1948 roku w Sztokholmie. W zawodach zwyciężył Olle Nygren. Najczęściej IM Szwecji zostawał Ove Fundin (9 razy). Zdobył on również najwięcej medali w historii (13). Najczęściej, bo czterokrotnie srebrnym medalistą był Fredrik Lindgren, a brązowym Mikael Max (5 razy). Do tej pory czterech zawodników zdobywało tytuł mistrzowski trzy razy z rzędu. Byli to: Jan Andersson (1979–1981), Per Jonsson (1986–1988), Tony Rickardsson (1997–1999) oraz Andreas Jonsson (2009–2011).

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal indywidualnych mistrzostw kraju na żużlu.

Łącznie najwięcej medali (13) zdobył Ove Fundin, który zdobył najwięcej tytułów mistrzowskich (9) w historii. W sumie medale zdobywało 66 żużlowców. Trzydziestu z nich ma w swoim dorobku złoto.

Uwagi

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Szwecji